Французская Лига 1 сезона 2006/2007 годов — 69-й сезон чемпионата Франции по футболу. Турнир начался 4 августа 2006 года, завершился 26 мая 2007 года. В турнире принимало участие 20 футбольных клубов. Победителем в шестой раз подряд стал «Лион». Первую лигу покинули «Труа», «Седан» и «Нант». Их место в сезоне 2007—2008 займут три лучшие команды из второй лиги «Мец», «Страсбур» и «Кан».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Лигу 1 сезона 2006/2007 
Следующие клубы вышли в Лигу 1 из Лиги 2:
 Валансьен
 Седан
 Лорьян

Клубы, выбывшие в Лигу 2 
По итогам сезона 2005/06 в Лигу 2 выбыли следующие три клуба:
 Аяччо
 Страсбур
 Мец

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 
по состоянию на 27 мая 2007.

Награды

Ежемесячные награды

Игрок месяца

Ежегодные награды

Команда года 

Тренер:  Жерар Улье — Лион

Ссылки 
 Официальный сайт лиги (англ.)

2006/2007
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2006 году
Спорт во Франции в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007